Nicolas Schiaffarino Raimondi, mais conhecido como Nicolas Raimondi (Montevideo, 5 de setembro de 1984), é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Passou por clubes do Uruguai, Chile e Peru, no Brasil defendeu o  e o . Atualmente defende o Lokomotiv Plovdiv da Bulgária.

Ligações externas
Ogol

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Liverpool Fútbol Club
Futebolistas do Club de Deportes Antofagasta
Futebolistas do Club Sportivo Miramar Misiones
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futebolistas do Grêmio Esportivo Brasil
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Club Deportivo Jorge Wilstermann
Futebolistas do Club The Strongest